Vizzolesi – abitanti di Vizzola Ticino
Vizzolesi – abitanti di Vizzolo Predabissi